Napaajaq bezeichnet:
 Napaajaq (Berg, Ammassalik, nördlich), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Napaajaq (Berg, Ammassalik, südlich), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland